

Sport
 Coupe de Belgique de cyclisme sur route
 Coupe de Belgique de football masculin
 Coupe de Belgique féminine de football
 Coupe de Belgique de handball masculin
 Coupe de Belgique de handball féminin
 Coupe de Belgique de rugby à XV
 Coupe de Belgique de volley-ball

Voir aussi
Championnat de Belgique
Liste des coupes
Liste des championnats